Демчи́нский — украинская фамилия. Известные носители:
 Демчинский, Василий Иванович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1808). Штабс-капитан.